Bârlădeanu sau Bîrlădeanu poate fi:

 Alexandru Bârlădeanu, economist și om politic român, ministru, membru al Academiei Române
 Corneliu Bârlădeanu, episcop român
 George Bârlădeanu, fotbalist român 
 Ion Bîrlădeanu, sportiv român
 Ion Bîrlădeanu, artist plastic din România
 Monica Bîrlădeanu, actriță de succes din România
 Roxana Scarlat-Bârlădeanu, scrimeră olimpică româna

Vezi și 
 Bârlădni, Ocnița

Nume de familie românești
Bârlad